Kilenc élet, 1957-es, Oscar-díjra jelölt norvég film
 Kilenc élet, 2016-os francia-kínai vígjáték